Ле-Рок-Сент-Андре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 380 км на захід від Парижа, 65 км на південний захід від Ренна, 33 км на північний схід від Ванна.

Історія 

1 січня 2016 року Ле-Рок-Сент-Андре, Ла-Шапель-Каро i Кілі було об'єднано в новий муніципалітет Валь-д'Уст.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 424 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 955,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Рок-Сент-Андре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Рок-Сент-Андре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Морбіан